(2 июня 1851, Мориока — 3 февраля 1908, Токио) — японский историк эпохи Мэйдзи, синолог, доктор словесности. Нака Митиё занимался исследованиями в таких областях как языкознание, литература, история, география, право, экономика, обществоведение, статистика. Став основоположником японских востоковедческих исследований, большим авторитетом в области исследований по монгольской истории, он также глубоко повлиял на систему японского летоисчисления.

Биография 
Родился в княжестве Мориока. Он был третьим сыном в семье воина из клана местного феодала. В четырнадцать лет ему оказал протекцию Нака Мититака, ученый-конфуцианец и его школьный преподаватель пунктуации, который отметив прилежание мальчика, усыновил его, чтобы помочь получить образование. Так Нака Митиё получил своё имя. После поражения рода Токугава в войне Босин, приёмная семья Нака Митиё получила имение в княжестве Этидзэн (Фукуи).

После начала реставрации Мэйдзи, в 1872 поступил на курсы в частный университет Кэйо, где стал учиться у Фукудзавы Юкити. В 1876, в возрасте 26 лет, издал свою дебютную работу "Исследование древней японской письменности" (яп. 日本古代文字考). Окончив университет Кэйо, по рекомендации Фукудзавы Юкити поступил на службу преподавателем в педагогическое училище и среднюю школу. После занимал пост директора педагогического училища г. Тиба и Токийского женского педагогического училища, внёс вклад в развитие женского образования. С 1896 года Нака Митиё занимал должность преподавателя института словесности Токийского императорского университета. В 1900 году он стал профессором старшей школы Дайити и Токийского высшего педагогического училища. 

В 1901 году Нака Митиё был награждён орденом Священного сокровища V степени. В 1902 году он стал членом Комитета по исследованию государственного языка, также стал читать лекции по географии буддизма в буддийском университете Дзёдо-сю. В 1905–1906 гг. посетил империю Цин, Маньчжурию, Корею. В 1908 году был награждён орденом Священного сокровища IV степени. В том же году скончался от сердечного приступа.  

Нака Митиё дружил с Найто Конаном, они оба были родом из княжества Мориока. В школьные годы Сиратори Куракити Нака был его учителем. Также Нака приходился дядей Фудзимура Мисао, студенту, совершившему самоубийство у водопада Кэгон в Никко (префектура Тотиги) и оставившего известное стихотворение в качестве прощальной записки.

Исследования

Япония 
В 1897 году в журнале «Сигаку дзасси» была опубликована его работа «Исследование эры годов древних времён» (яп. 上世年紀考) и ряд других статей, посвященных датировкам и периодизация японской древности. В этих статьях Нака Митиё одним из первых подверг сомнению точность древнеяпонского летоисчисления. Он также попытался установить даты восшествия на престол императора Дзимму, то есть, примерного установления японской государственности.

Китай 
В 1901 году получил степень доктора словесности. Фундаментальной научной работой авторства Нака Митиё, посвящённой Китаю, является трёхтомная «Всеобщая история Китая» (яп. 支那通史, 1888–1890 гг.). Этот его труд не был закончен, но из-за простоты и объективности повествования он завоевал популярности, его читали даже в Китае. В этой работе Нака Митиё впервые попытался  привязать события китайской истории к тройственной периодизации «древность – средневековье – новое время». В 1902 году китайский историк Лю Ичжэн составил по заказу Чжан Чжидуна первый учебник китайской национальной истории на основе работы Нака Митиё.

Корея 
В 1891–1893 гг. в японской исторической науке возымела популярность тема изучения стелы Квангэтхо-вана, среди историков, изучавших текст стелы был и Нака Митиё.

В 1894–1896 гг. была опубликована серия статей Нака Митиё под названием «Изучение древней истории Кореи» (яп. 朝鮮古史考). Впервые в японском корееведении Нака Митиё изложил мнение по вопросу социального института «бу» у когурёсцев. Опираясь на сведения «Сань-го чжи" и комментарий к «Хоу Ханьшу», Нака, приняв точку зрения танского комментатора Чжан Хуай-тайцзы, отождествил ранние когурёские «бу» с одноимённым институтом более позднего времени. «Бу» он определял как «племенное образование» (яп. 部族的なもの), и соответственно, счёл, что уровень социально-экономического и политического развития когурёсцев не был выше родо-племенной ступени развития.

Монголия 
В 1902 году Нака Митиё получил копию китайского текста "Сокровенного сказания монголов" и издал первый в мире перевод этого исторического памятника на другой язык, снабдив его обширными комментариями. опубликован текст был под названием «Правдивые записи о Чингисхане» (яп. 成吉思汗実録). Он считал, что “Сокровенное сказание монголов”, было написано ещё при Чингисхане, в 1240 г. было продолжена, а впоследствии переделано. Переработанная версия этого памятника была известна в Китае эпохи Юань под названием «Тобчиян», и, как считал Нака, была той самой компиляцией, которую Рашид-ад-Дин называл «Алтан дэбтэр». В 1940 г. Исихама Дзюнтаро поддержал мнение Нака Митиё, предположив, что продолжение «Сокровенного сказания» было написано при Угэдэй-хане. Нака Митиё полагал, что «Сокровенное сказание» является первоисточником для всех других работ по истории ранней Монгольской империи, на её основе было составлено китайское сочинение «Тай-цзу ши-лу» (кит. трад. 太祖實錄, Правдивые записи о Тай-цзу), которое послужило источником для династийной истории «Юань ши».

Библиография 

 «Всеобщая история Китая», 1888–1890 (яп. язык): часть I, часть II, часть IIIa, часть IIIb, часть IV
«Правдивые записи о Чингисхане», 1907 (яп. язык) 
«Посмертное собрание сочинений Нака Митиё» 1915 (яп. язык)

Сноски 

Синологи
Кавалеры ордена Священного сокровища 4 класса
Персоналии:Префектура Иватэ
Востоковеды Японии
Историки Японии
Преподаватели Токийского университета